Die Fußball-Oberliga Hessen 1983/84 war die sechste Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hessischen Fußball-Verbandes. Meister wurde der VfR Bürstadt, dem auch der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelang.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Der VfR Bürstadt belegte in der Gruppe Süd der anschließenden Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga den zweiten Platz und stieg dadurch in die 2. Bundesliga auf.

Deutsche Amateurmeisterschaft 

Als hessischer Vertreter nahm Viktoria Aschaffenburg an der Deutschen Amateurmeisterschaft 1984 teil und schied im Viertelfinale gegen Eintracht Trier aus.

Literatur

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1983/84 bei f-archiv.de

1983
Hessen